Gens o gen, unitat d'emmagatzemament d'informació i unitat d'herència genètica
 gens (família), tipus d'organització familiar a l'antiga Roma 
 Gens (grup humà)